Opilio steht für:
 Opilio (Gattung), Gattung der Schneider (Weberknechte)

Opilio ist der Familienname folgender Personen:
 Antonius Opilio, Pseudonym von Anton Schäfer (Rechtsanwalt) (* 1965), österreichischer Rechtsanwalt und Sachverständiger
 Flavius Opilio, römischer Konsul unter Valentinian III. 
 Venantius Opilio, römischer Konsul unter Theoderich dem Großen 

Opilio ist der Name folgender Personen:
 Opilio di Novara, Bischof von Novara 
 Opilio Rossi (1910–2004), vatikanischer Diplomat